El Progreso (departamento) - na Guatemala
 El Progreso (Yoro) - cidade de Honduras
 El Progreso (Guatemala)

Desambiguações de topônimos